Penny Coomes (ur. 6 kwietnia 1989 w Ascot) – brytyjska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Nicholasem Bucklandem. Trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich (2010, 2014, 2018), brązowa medalistka mistrzostw Europy (2014), medalistka zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, 5-krotna mistrzyni Wielkiej Brytanii (2012–2014, 2016, 2018). Zakończyła karierę amatorską w 2018 roku.

24 grudnia 2018 roku zaręczyła się ze swoim partnerem sportowym Nicholasem Bucklandem.

Osiągnięcia 

Z Nicholasem Bucklandem

Przypisy

Bibliografia 
 

Brytyjscy łyżwiarze figurowi
Brytyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Ascot
Urodzeni w 1989